Goffart ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Goffart (* 1961), deutscher Journalist
 Heinz Goffart (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Maximilian Goffart (1921–1980), deutscher Weihbischof von Aachen und Titularbischof von Uzita
 Tom Lahaye-Goffart (* 1996), belgischer Biathlet
 Walter A. Goffart (* 1934), US-amerikanischer Mediävist